Příjmení Stříteský nosilo více osobností:

 František Ambrož Stříteský (1912–1989) – rektor piaristické koleje v Litomyšli a politický vězeň komunismu
 Ivan Stříteský (* 1956) – český filmový dokumentarista
 Jiří Stříteský (1943–2019) – český politik
 Matěj Stříteský (* 1990) – český lední hokejista
 Vojtěch Stříteský (* 1961) – český manažer a dramaturg

Podobné příjmení 
 Střítecký

Externí odkazy